Vlachovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vlachovice (okres Zlín)
 Vlachovice (okres Žďár nad Sázavou)